Northern League 1899–1900 var den 11. sæson af den engelske fodboldliga Northern League. Ligaen havde deltagelse af 19 hold i to divisioner: Division 1 med ni hold og Division 2 med ti hold. Division 1 blev vundet af Darlington FC, som dermed vandt ligaen for anden gang – første gang var i sæsonen 1895-96.

I løbet af og efter sæsonen forlod otte af holdene ligaen, og derfor blev de to divisioner efterfølgende slået sammen til én division.

Resultater

Division 1

Division 2 

Division 2 blev spillet for tredje gang, og divisionen havde deltagelse af otte hold.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i Northern League
Fodbold i 1899
Fodbold i 1900